Туркме́н — многозначное слово:
 Туркмен — этнохороним, относящийся к мужчине, национальный показатель из ряда: туркмен, туркменка, туркмены.

Топоним 
 Туркмен — посёлок в Клинском районе Московской области.
 Туркмен — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.

Другое 
 «Туркмен» — парусно-винтовая шхуна Каспийской флотилии Российской империи.

См. также 
 Туркмен овазы — туркменский музыкальный телеканал.